Perry County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Perry County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000443
 Perry County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 75001659
 Perry County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 95000339